À contre sens est le titre de plusieurs œuvres :
 À contre sens (Backtrack), film de Dennis Hopper, sorti en 1988 ;
 À contre sens, single de Jérémy Amelin, sorti en 2006 ;
 À contre sens, album de La Rue Ketanou, sorti en 2009.
 À Contre Sens : ACS, duo de rappeurs composé de Temsis et Demos.

Notes et références